Името Долище носят две български села:

 Долище (Област Варна)
 Долище (Област Кърджали)